Hyporhicnoda är ett släkte av kackerlackor. Hyporhicnoda ingår i familjen jättekackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jättekackerlackor
Hyporhicnoda